Аки́ра Э́ри (), ранее известная под псевдонимом Ю́ка Оса́ва (, настоящее имя Фариза Терунума) — японская порноактриса.

Родилась в семье сирийца и японки. Порнокарьеру начала под псевдонимом Юка Осава в 2005 году, в возрасте 19 лет. В 2007 году получила премию Pink Grand Prix в номинации Лучшая новая актриса. В мае 2008 года снялась в бестселлере Naked Continent 4 () компании Soft On Demand. В 2009 году Осава получила премию AV Grand Prix сразу в двух номинациях: Самое продаваемое цифровое видео (за фильм «Vomit Enema Ecstasy X») и Самое милое видео (за фильм «テラちんぽ» (AVGL-141)). В 2010 году была номинирована на премию Adult Broadcasting Awards в номинации Лучшая актриса. В 2011 году актриса сменила имидж (состригла длинные волосы, сделала искусственную грудь) и сменила сценическое имя на Эри Акира.

По состоянию на 2013 год Эри Акира снялась более чем в 800 картинах. За 10 лет порнокарьеры снялась в порнофильмах самых разных жанров и стилевых направлений: от мастурбации и лесбийских сцен до садомазохизма, межрасового секса и секса с трансвеститами до секса, сопровождаемого различными биологическими расстройствами.

С 2008 года выступает также как фотограф.

Фильмография

Примечания

Источник

Ссылки 

 Эри Акира на сайте javlibrary.com 

Порноактрисы Японии
Эротические фотомодели Японии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами